Hamlets Grab steht für:

 Hamlets Grab (Djursland), Grabhügel auf Djursland, Dänemark
 Hamlets Grab (Seeland), Grabhügel auf Seeland, Dänemark